Darevskia este un gen de șopârle din familia Lacertidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Alte specii:
Darevskia rudis
Darevskia sapphirina
Darevskia unisexualis
Darevskia valentini

Referințe

Legături externe

Galerie 

Darevskia